Жмайе́ль (, ) — старинный ливанский маронитский род (известен с 1540 года), прославленный своей борьбой за фактическую (а не номинальную только) независимость Ливана. Жмайели происходят из небольшого города Бикфайя в Горном Ливане.

Виднейшие представители 
 Сизар Жмайель (1898—1958) — ливанский художник.
 Габриил Жмайель (1907—1987) — первый президент Ливанского Олимпийского Комитета.
 Мурис Жмайель (1910—1970) — ливанский парламентарий, активист партии «Катаиб», двоюродный брат Пьера Жмайеля.
 Бутрос Жмайель (род. 1932) — архиепископ кипрских маронитов в 1988—2008 годах.
 Насер Жмайель (род. 1951) — духовный глава маронитов Франции.
 Филипп Жмайель — Патриарх Маронитской католической церкви в 1795—1796 годах.

Деятели партии Катаиб 
 Шейх Пьер Жмайель (1905—1984) — основатель и бессменный лидер правохристианской партии «Катаиб» («Ливанские фаланги»). Сын Амина Башира Жмайеля.
 Башир Пьер Жмайель (1947—1982) — политик «Катаиб», командир правохристианского ополчения «Ливанские силы», избранный президент Ливана в 1982 году, убит в результате теракта до инаугурации. Младший сын Пьера и Женевьевы Жмайелей.
 Женевьева Жмайель (1908—2003) — политик «Катаиб», жена Пьера Жмайеля, мать Башира и Амина Жмайелей.
 Пьер Амин Жмайель (1972—2006) — политик «Катаиб», министр промышленности Ливана. Убит в результате теракта. Сын Амина и Джойс Жмайелей.
 Сами Жмайель (род. 1980) — политик «Катаиб», парламентарий, с 2015 года — председатель партии «Катаиб». Сын Амина и Джойс Жмайелей.
 Надим Жмайель (род. 1982) — политик «Катаиб», парламентарий. Сын Башира и Соланж Жмайелей.
 Соланж Жмайель (род. 1949) — политик «Катаиб». Вдова Башира Жмайеля, мать Надима Жмайеля.
 Джойс Жмайель (род. 1945) — политик «Катаиб». Жена Амина Жмайеля, мать Пьера Амина и Сами Жмайелей.
 Юмна Жмайель (род. 1980) — политик «Катаиб». Дочь Башира и Соланж Жмайелей.